ТТИ — многозначная аббревиатура:
 ТТИ — Таганрогский технологический институт Южного федерального университета
 ТТИ — Томский технологический институт (ныне: Томский политехнический университет)
 ТТИ — тимико-торакальный индекс
 ТТИ — технология текстильных изделий (специальность)
 ТТИ — Театр творческой инициативы (Псков)
 ТТИ — Ташкентский текстильный институт

См. также 
  — аббревиатура латиницей